Christie pode referir-se a:
 Christie (Oklahoma), Região censitária localizada no estado norte-americano de Oklahoma
 Christie (Califórnia), Região censitária localizada no Condado de Contra Costa, estado norte-americano de Califórnia
 Estação Christie, estação do metrô de Toronto
 Christie's, famosa sociedade de leilão do mundo
 Christie (banda), banda pop do Reino Unido formada no final dos anos 1960

por nome 
 Christie Brinkley, supermodelo norte-americana
 Christie Ellen Claridge, modelo norte-americana
 Christie Monteiro, personagem da série de jogos de luta Tekken
 Christie Rampone, futebolista norte-americana

por sobrenome 
 Agatha Christie, romancista policial britânica
 John Christie, assassino em série britânico
 Julie Christie, atriz
 Linford Christie, atleta vencedor da medalha de ouro nos 100m nos Jogos Olímpicos de Barcelona
 Perry Christie, primeiro-ministro das Bahamas entre 2002 e 2007
 Stuart Christie, escritor e historiador anarquista da Escócia
 William Dougal Christie, embaixador britânico creditado no Brasil entre os anos de 1859 e 1863
 Mylla Christie, atriz brasileira

Desambiguações de sobrenomes